Orechowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Region Altai:
 Orechowo (Altai)
  in der Oblast Belgorod:
 Orechowo (Belgorod)
  in der Oblast Irkutsk:
 Orechowo (Irkutsk)
  in der Oblast Iwanowo:
 Orechowo (Iwanowo)
  in der Oblast Jaroslawl:
 Orechowo (Jaroslawl, Danilow), im Rajon Danilow
 Orechowo (Jaroslawl, Nekous), im Rajon Nekous
 in der Oblast Kaliningrad:
 Orechowo (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (bis 1946 Althof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Orechowo, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk (bis 1946 Wilkendorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Orechowo (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk (bis 1946 Schalben, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Orechowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (bis 1938 Neu Löbkojen, 1938–1946 Neulepkau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
  in der Oblast Kaluga:
 Orechowo (Kaluga)
  in der Oblast Kostroma:
 Orechowo (Kostroma)
  in der Oblast Kursk:
 Orechowo (Kursk)
  in der Oblast Leningrad:
 Orechowo (Leningrad)
  in der Republik Mari El:
 Orechowo (Mari El)
  in der Oblast Moskau:
 Orechowo (Moskau)
  in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Orechowo (Nischni Nowgorod, Bor), im Rajon Bor
 Orechowo (Nischni Nowgorod, Gorodez), im Rajon Gorodez
  in der Oblast Nowgorod:
 Orechowo (Nowgorod)
  in der Oblast Omsk:
 Orechowo (Omsk, Odesski), im Rajon Odesski
 Orechowo (Omsk, Ust-Ischim), im Rajon Ust-Ischim
  in der Oblast Orjol:
 Orechowo (Orjol), im Rajon Orjol
 Orechowo (Orjol, Soskowo), im Rajon Soskowo
 in der Region Primorje:
 Orechowo (Primorje, Dalneretschensk), im Rajon Dalneretschensk
 Orechowo (Primorje, Tschernigowka), im Rajon Tschernigowka
  in der Oblast Pskow:
 Orechowo (Pskow, Opotschka), im Rajon Opotschka
 Orechowo (Pskow, Strugi Krasnyje), im Rajon Strugi Krasnyje
  in der Oblast Rjasan:
 Orechowo (Rjasan)
  in der Oblast Saratow:
 Orechowo (Saratow, Balaschow), im Rajon Balaschow
 Orechowo (Saratow, Iwantejewka), im Rajon Iwantejewka
  in der Oblast Smolensk:
 Orechowo (Smolensk)
  in der Oblast Tambow:
 Orechowo (Tambow)
  in der Oblast Tomsk:
 Orechowo (Tomsk)
  in der Oblast Twer:
 Orechowo (Twer, Andreapol), im Rajon Andreapol
 Orechowo (Twer, Rschew, Scholochowo), im Rajon Rschew, Landgemeinde Scholochowo
 Orechowo (Twer, Rschew, Uspenskoje), im Rajon Rschew, Landgemeinde Uspenskoje
 Orechowo (Twer, Sapadnaja Dwina), im Rajon Sapadnaja Dwina
 Orechowo (Twer, Torschok), im Rajon Torschok
  in der Republik Udmurtien:
 Orechowo (Udmurtien, Alnaschi), im Rajon Alnaschi
 Orechowo (Udmurtien, Debjossy), im Rajon Debjossy
  in der Oblast Wladimir:
 Orechowo (Wladimir)
  in der Oblast Wolgograd:
 Orechowo (Wolgograd)
  in der Oblast Woronesch:
 Orechowo (Woronesch)

Siehe auch:
 Orechowo-Sujewo, Stadt in der Oblast Moskau